Козица може да се отнася за:

 Козица, област Кърджали, България;
 Козица, област Търговище, България;
 Козица, община Кичево, Република Македония.
 името на Амбелакиотиса до 1927 г.